Skruttomobil är fiktiv bilmodell, inspirerad av den verkliga American Bantam från 1938. 

Den troligen mest kända innehavaren av en Skruttomobil är Kalle Anka vars röda cabriolet, med registreringsnummer 313, är en sådan.  Enligt serieskaparna Don Rosa och Carl Barks är det Kalle själv som byggt sin bil.

Referenser

Externa länkar

Seriewikin om Kalle Ankas bil

Fiktiva bilar
Fiktiva föremål i serier
Kalle Ankas universum